A Hajdú-Bihar megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület egyike annak a 106 választókerületnek, amelyre a 2011. évi CCIII. törvény Magyarország területét felosztja, és amelyben a választópolgárok egy-egy országgyűlési képviselőt választhatnak. A választókerület nevének szabványos rövidítése: Hajdú-Bihar 03. OEVK. Székhelye: Debrecen

Területe 
A választókerület az alábbi településeket foglalja magába:
 Álmosd
 Bagamér
 Bocskaikert
 Debrecen választókerülethez tartozó területének határvonala: Nyíregyháza felől a 4-es főút középvonala a városhatáron való belépési ponttól és folytatásában a Kassai út (házszám nélkül) az Árpád térig, az Árpád tér (1-től 25-ös házszámig), a Rakovszky Dániel utca páros oldala az Ótemető utcáig, az Ótemető utca páros oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár utca páros oldala a vasútvonaltól a Komáromi Csipkés György térig, a Komáromi Csipkés György tér északi oldala a Vámospércsi útig, a Vámospércsi út páros oldala a Panoráma útig, a Panoráma út északi irányban a 4908-as jelű útig, a 4908-as jelű út északkeleti irányban a városhatárig, a városhatár vonala az óramutató járásával ellentétes irányban a kiindulási pontig.
 Fülöp
 Hajdúhadház
 Hajdúsámson
 Kokad
 Létavértes
 Nyírábrány
 Nyíracsád
 Nyíradony
 Nyírmártonfalva
 Téglás
 Újléta
 Vámospércs

Országgyűlési képviselője 
A választókerület országgyűlési képviselője Tasó László (Fidesz-KDNP).

Országgyűlési választások

2018 
A 2018-as országgyűlési választáson az alábbi jelöltek indultak:
(Pártok neve szerinti abc-sorrendben)

20 jelölt:
CSP (Családok Pártja): Gottdiener Éva
DK (Demokratikus Koalíció): Káposznyák István
Együtt: Kosztin Mihály
EU.ROM (Európai Roma Keresztények Jobblétért Demokratikus Párt): Menyhért Attila
Fidesz-KDNP (Kereszténydemokrata Néppárt): Tasó László
IMA (A Mi Pártunk): Gál József
Iránytű: Nagy József
Jobbik: Csikai József
Közös Nevező: Varga Zsolt László
LMP: Kiss Tamás Péter
MCP (Magyarországi Cigánypárt): Hortó József
MIÉP (Magyar Igazság és Élet Pártja): Dr. Nagy Attila
MEDETE (Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja): Szepesi Gábor
MISZEP (Minden Szegényért Párt): Talpas János
Momentum: Lakatos Árpád
NP (NET Párt): Égerháziné Zubály Ilona
Rend Párt: Tóth Sándorné
SZP (Szegényekért Párt): Kovács Károly
Összefogás: Balogh Ákos Istvánné
Tenni Akarás Mozgalom: Lendvai Bátor Zsolt

2014 

A 2014-es országgyűlési választáson az alábbi jelöltek indultak:

Demográfiai profilja 
2011-es adatok szerint a Hajdú-Bihar megyei 3. sz. választókerületben  ember él; közülük  felnőtt,  férfi és  nő. A lakosok közül  diplomás,  érettségizett és  végezte el az általános iskolát.

Jegyzetek

Források 

 

Országgyűlési egyéni választókerületek
Hajdú-Bihar megye